O GNEF 2 de 2015-2016 é a 54ª temporada do Botola 2 , a segunda divisão da liga de futebol marroquina .

Clubes 2015-16

(R) : Rebaixados da 1° divisão .
(P) : Promovidos da 3° divisão .

Tabela
Fonte:

Resultado

Campeão

Ver também
Botola 1 de 2015-16
Botola 1
Botola 2
Taça do Trono

links Externos

Futebol de Marrocos